Александр Лимберг:
 Лимберг, Александр Карлович (1856—1906), первый русский профессор стоматологии, основатель первой в россии кафедры одонтологии; впервые в мире выступил за профилактику заболеваний зубов. 
 Лимберг, Александр Александрович (1894—1974), советский хирург-стоматолог, член-корреспондент АМН СССР (1945); сын А. К. Лимберга